De Oscar Mathisen-trofee (vaak kortweg de Schaats-oscar genoemd, officiële Noorse naam Oscarstatuetten) wordt sinds 1959 jaarlijks uitgereikt aan de schaatser of schaatsster, die een uitstekende of bijzondere prestatie heeft geleverd tijdens het voorafgaande seizoen. De prijs is vernoemd naar de Noorse schaatser Oscar Mathisen.

De toekenning van de prijs is in handen van een comité, dat door de Oslo Skøiteklub benoemd wordt. Het beeldje, waaruit de prijs bestaat, is een miniatuur van het standbeeld van Mathisen voor het Frognerstadion in Oslo ontworpen door Arne Durban.

Tot 1967 werd de trofee maximaal eenmaal aan een persoon uitgereikt. Tot 1987 kwamen alleen mannen in aanmerking voor de trofee.

Winnaars

Ranglijsten 

Sportprijs
Langebaanschaatsen
Noorse prijs